Gylippus är ett släkte av spindeldjur. Gylippus ingår i familjen Gylippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Gylippus